Оле́говская у́лица — улица в Шевченковском районе города Киева. Пролегает по склону горы Щекавицы, от улицы Нижний Вал до Лукьяновской улицы.

Протяжённость 650 м.

История 
Олеговская улица известна с XVIII столетия под названием Погреба́льная — она вела к одному их первых городских кладбищ — Щекавицкого (1772 г.). Современное название — с 1869 года, в честь Киевского князя Олега, могила которого, по легенде, находится на горе Щекавице. От названия улицы эту местность иногда называют Олеговкой.

В начале улица застроена частными усадьбами. Сохранилось несколько старинных деревянных домов.

Местной изюминкой является здание № 37 — его забор сложен из типового жёлтого киевского кирпича, со включением старинных клеймённых кирпичей.

Географические координаты 
координаты начала 

координаты конца

Транспорт 

 Трамваи 14, 18 (по улице Нижний Вал)
 Станция метро «Контрактовая площадь»

Почтовый индекс 
04071

Литература

Ссылки 
 Олеговская улица  на сервисе Яндекс.Панорамы.